Nütten ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Nütten (1861–?), deutsche Schriftstellerin
 Gisela Baur-Nütten (1886–1981), deutsche Malerin und Grafikerin der Düsseldorfer Schule
 Tom Nütten (* 1971), ehemaliger US-amerikanischer Football-Spieler